Матю́нино — населённые пункты в России:

 Матюнино — деревня в Городском округе город Калуга Калужской области.
 Матюнино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.

См. также 
 Лесное Матюнино
 Степное Матюнино